La Coupe Davis 2001 est la  de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du 9 février au 2 décembre dans différents lieux.

La France remporte un  grâce à sa victoire en finale face à l'Australie (finaliste sortante) par trois victoires à deux.

Contexte 
Le "Groupe Mondial" de l'édition 2001 de la Coupe Davis met aux prises 16 équipes sélectionnées en fonction de leurs résultats durant l'édition précédente :
 les nations ayant atteint les quarts de finale (),
 les nations ayant remporté leur match de barrage ().

Le tournoi se déroule en parallèle dans les groupes inférieurs des zones continentales, avec pour enjeu d'accéder au groupe supérieur. Un total de 139 nations participent à la compétition :
 16 dans le "Groupe Mondial",
 29 dans la "Zone Amérique",
 32 dans la "Zone Asie/Océanie",
 62 dans la "Zone Afrique/Europe".

Déroulement du tournoi

Nouveautés 
La fédération internationale de tennis créé un classement des nations, permettant de déterminer les équipes têtes de série.

Groupe mondial 
Lors de cette campagne, la France remporte tous les matchs précédents en jouant à l'extérieur. Au deuxième tour (1/4 de finale), contre la Suisse à Neuchâtel, la partie avait été très dure et c'est déjà Nicolas Escudé qui avait gagné le match décisif au cinquième set du cinquième match (8-6) contre George Bastl, en sauvant une balle de match. Le premier jour, il avait même battu en quatre sets le jeune Roger Federer qui n'était alors qu'un espoir alors qu'Arnaud Clément battait Marc Rosset en cinq sets (15-13 pour finir). En demi-finale face aux Pays-Bas à Rotterdam, les Français s'étaient imposés 3-2 après avoir mené 3 à 0 mais en bénéficiant le premier jour de la blessure du Néerlandais Raemon Sluiter contraint d'abandonner face à Arnaud Clément alors que chaque joueur avait gagné une manche.

À l'entame de la rencontre se déroulant à Melbourne sur gazon, les Australiens sont largement favoris. Ils comptent dans leur équipe deux vainqueurs en Grand Chelem, Lleyton Hewitt, alors numéro 1 mondial et récent vainqueur du Masters, et Patrick Rafter qui l'avait été brièvement en 1998 et faisait encore partie du top 10. L'équipe de France, pour sa part, s'appuie pour cette rencontre sur Sébastien Grosjean qui venait d'atteindre la finale du Masters et sur Cédric Pioline, ex-finaliste à l'US Open et à Wimbledon, plutôt en fin de carrière. Arnaud Clément, finaliste de l'Open d'Australie 2001, était blessé pour cette finale alors qu'il avait joué lors des tours précédents. Sébastien Grosjean perd ses deux matchs en simple et c'est Nicolas Escudé qui en battant Lleyton Hewitt (comme à Wimbledon) en ouverture et Wayne Arthurs lors du cinquième match est le grand artisan de la victoire finale. Escudé n'avait pourtant pas remporté un match lors de l'automne et restait sur 4 défaites consécutives au premier tour en tournoi. Le double fut gagné par la paire Cédric Pioline-Fabrice Santoro, deux hommes qui ne s'appréciaient pas du tout dans la vie mais que Guy Forget, le capitaine, avait persuadé de faire cause commune pour cette campagne. 

Bilan vainqueur :
 Nicolas Escudé en simple 5 victoires (dont 2 décisives et 2 en finale)
 Arnaud Clément en simple 3 victoires et 1 défaite ; en simple sans enjeu : 1 victoire et 1 défaite (seul à ne pas jouer en finale)
 Fabrice Santoro en doubles 3 victoires et 1 défaite ; en simple sans enjeu : 1 victoire et 1 défaite
 Cédric Pioline en doubles 3 victoires et 1 défaite 
 Sébastien Grosjean en simple 1 victoire et 2 défaites

Résultats

Groupe mondial 
Les nations vaincues au  jouent leur maintient pour le groupe mondial lors du tour de barrage. Les autres sont directement qualifiées pour le groupe mondial 2002.

Tableau 
Les nations numérotées sont les têtes de série, selon le classement de la fédération internationale de tennis.

* les équipes qui se rencontrent pour la  dans l'histoire de la compétition tirent au sort la nation qui reçoit.

Matchs détaillés

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 
La finale de la Coupe Davis 2001 se joue entre l'Australie et la France.

Barrages

Résumé 
Les barrages voient s'affronter les nations ayant perdu au  du "Groupe Mondial" (GM) et les vainqueurs des "Groupe I" de façon aléatoire. Les nations victorieuses sont qualifiées pour le groupe mondial 2002. Les nations vaincues participent au "Groupe I" de leur zone géographique. Les barrages se déroulent en même temps que les demi-finales : du 21 au 23 septembre.

* les équipes qui se rencontrent pour la  dans l'histoire de la compétition tirent au sort la nation qui reçoit.

Matchs détaillés

Notes et références 
 Feuilles de matches

 Autres références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis
 Saison 2001 de l'ATP
 World Team Cup 2001
 Fed Cup 2001

Liens externes 
  Site officiel
  Site officiel de l'ATP
  Résumé vidéo de la finale 2001

Navigation 

2001
Davis